Magnitny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Magnitny (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk
 Magnitny (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk